Дедешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Дедешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Іон-Некулче.